Специа́льный почто́вый ште́мпель (сокращённо спецште́мпель), или худо́жественный ште́мпель, — памятный штемпель для специального гашения.

Описание 
Специальные штемпели отличаются от обычного календарного штемпеля тем, что в его тексте указывается название события или памятной даты, к которой он приурочен. Второе отличие заключается в монолитности спецштемпеля и отсутствии у него встроенного нумератора для ежедневной смены даты гашения, так как срок действия специальных штемпелей ограничивается обычно одним, реже — несколькими днями. По истечении срока курсирования спецштемпель изымается из обращения.

Помимо рисунка и текста, связанных с событием, на спецштемпеле, как правило, указаны почтовое отделение (почтамт), где произведено гашение, и дата.

Спецгашение, связанное с событием общегосударственного значения (например, «Неделя письма»), производится одновременно в ряде городов, где также изготовляются штемпели.

История 
Впервые спецштемпель применили в Великобритании в честь Всемирной выставки в Лондоне в 1862 году. Первый советский спецштемпель «День филателии» использовался на почтамте Москвы 19 августа 1922 года.

К числу ранних советских спецштемпелей относится штемпель, который употреблялся на первой Всесоюзной выставке по филателии и бонам в 1924 году в Москве. На штемпеле имелись календарная переводная дата и текст «1-я Всесоюзная выставка по филателии».

В 1963 году был издан «Каталог советских специальных почтовых штемпелей», который был подготовлен Главной филателистической конторой и включал 360 оттисков за период с 1922 по 1961 год.

В 1972 году к 50-летию первого советского специального почтового штемпеля в СССР проводилась выставка гашений.

Последний советский спецштемпель «С Новым годом!» употреблялся с 25 декабря 1991 по 2 января 1992 года, а первый российский «XVI зимние Олимпийские игры» — 10 января 1992 года. Спецштемпели находят применение во многих странах и в настоящее время являются одними из распространённых объектов филателистического коллекционирования.

Юридические аспекты 
Порядок выпуска, применения и изъятия из обращения специальных почтовых штемпелей в законодательстве Российской Федерации регулируется «Положением о знаках почтовой оплаты и специальных почтовых штемпелях Российской Федерации», утверждённым приказом Министерства связи РФ № 115 от 26 мая 1994 года (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 мая 1994 года № 584).

Другие виды спецштемпелей 

В филателистической литературе под термином «специальный почтовый штемпель» могут также подразумеваться почтовые штемпели, предназначенные для временных отделений связи или для других особых случаев обработки и пересылки почтовой корреспонденции.

См. также

Примечания

Литература 
 Календарь филателиста на 1973 год. — : Связь, 1972. — 3—9 сентября.
  
  
  
  
 
 Левитас Й. Я., Басюк В. М. Спеціальнi поштовi штемпелi // Все про марки / Й. Я. Левитас, В. М. Басюк. — : Реклама, 1975. — С. 132—134. — 238 с. —  экз. [Специальные почтовые штемпели.]

Ссылки 

 
 
 

Почтовые штемпели